

Persone 
 François Bayle (1932) – compositore francese
 Gaspard Laurent Bayle (1774-1816) – medico francese
 Jean-Michel Bayle (1969) – pilota motociclistico francese
 Pierre Bayle (1647-1706) – filosofo, scrittore ed enciclopedista francese

Altro 
 11946 Bayle – asteroide della fascia principale, intitolato a Pierre Bayle
 Pic Bayle – montagna delle Alpi nel dipartimento dell'Isère, Francia